De Oude roldersklacht is een cantuslied. Het wordt gezongen tijdens het laatste, stille gedeelte. Meestal is dit zelfs het allerlaatste lied op de cantus. Dit lied wordt door iedereen ingetogen meegezongen en iedereen gaat rechtstaan wanneer het zijn beurt is, zoals aangegeven in de tekst.
Volgens de codex dient het refrein slecht eenmaal gezongen te worden, bij de meeste clubs is het echter de gewoonte om het tweemaal te zingen.
Dit lied is een Nederlandse bewerking van het Duitse "O, alte Burschenherrlichkeit".

Studentenlied